La Conférence de Madrid peut faire référence à :
 Conférence de Madrid de 1880 ;
 Conférence de Madrid de 1932 pour la répartition des émetteurs européens de radiodiffusion, leurs longueurs d'onde, et leurs puissances ; 
 Conférence de Madrid de 1991 ;
 la conférence de 2009 lors de laquelle a été produite la résolution de Madrid sur le droit à la protection de la vie privée et des données personnelles.